Hickman County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Hickman County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Hickman County (Tennessee) – okres státu Tennessee